Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Dubai Duty Free Women's Open) van 2003 vond plaats van 17 tot en met 22 februari 2003 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de derde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2003. Er werd gespeeld op hardcourt-buiten­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin moest zij de strijd opgeven.

Het eerste reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Amerikaanse Monica Seles in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Henin-Hardenne wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Dubai op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Henin-Hardenne was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Barbara Rittner en María Vento-Kabchi had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Vento-Kabchi speelde samen met Angelique Widjaja – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Jelena Lichovtseva in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede geza­men­lijke titel. Russin Koeznetsova had daar­naast drie eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; de Amerikaanse Navrátilová 166.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2003
Dubai